Acutodorcadion — подрод жесткокрылых рода Dorcadion.

Подвиды

Примечания 

Корнееды